Pistillaria är ett släkte av svampar. Pistillaria ingår i familjen trådklubbor, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Trådklubbor
Pistillaria